Hebrejské slovo šekel (שקל) má různé významy:
 Šekel – starodávná jednotka váhy a měny
 Izraelský šekel – oficiální měna Státu Izrael v letech 1980-1985
 Nový izraelský šekel – oficiální měna Státu Izrael od roku 1985